Petrič peut faire référence à :

Toponymes 
 Donji Petrič, localité du Kosovo située dans la commune/municipalité de Klinë/Klina et dans le district de Pejë/Peć ;
 Gornji Petrič, localité du Kosovo située dans la commune/municipalité de Klinë/Klina et dans le district de Pejë/Peć.

Patronyme 
Petrič est un patronyme slovène dérivé du prénom Peter, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1961), nageur slovène ;
  (né en 1964), nageur slovène, frère du précédent ;
  (né en 1936), juge, juriste, professeur et diplomate slovène ;
  (né en 1984), joueur de badminton slovène ;
  (1971–1996), alpiniste slovène.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme slovène

en:Petrič
sl:Petrič